Espinillo puede referirse a:
 El Espinillo, ciudad cabecera del departamento Pilagás, en la provincia de Formosa (Argentina);
 El Espinillo, localidad del departamento General Güemes, en la provincia del Chaco (Argentina);
 Espinillo, distrito del departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos (Argentina).

Además, en botánica, puede hacer referencia a:

 el espinillo o aromo (Acacia caven); árbol o arbusto caducifolio sudamericano de la familia de las fabáceas;
 el espinillo blanco o huisache (Acacia farnesiana); arbusto o pequeño árbol espinoso de la familia de las fabáceas;
 el espinillo o junco florido (Aphyllanthes monspeliensis); planta monocotiledónea de zonas áridas del oeste del mar Mediterráneo, de la familia de las asparagáceas;
 el espinillo o huacaporo (Parkinsonia aculeata); árbol americano de la familia de las fabáceas;
 el espinillo o ñandubay (Prosopis affinis); árbol sudamericano de la familia de las fabáceas;
 el espinillo o algarrobo patagónico (Prosopis denudans); árbol sudamericano de la familia de las fabáceas;
 el espinillo o retamo espinoso (Ulex europaeus); arbusto de origen europeo, de la familia de las fabáceas.